Säsongen 2009/2010 spelade AIK Ishockey i Hockeyallsvenskan. I grundserien slutade klubben på andra plats och gick till Kvalserien till Elitserien i ishockey 2010. I Kvalserien slutade AIK Ishockey på andra plats och avancerade till Elitserien 
för första gången på åtta år, klubben spelade i Elitserien senast 2001/2002.

Tabeller

Hockeyallsvenskan
Lag 1-3 gick direkt vidare till Kvalserien till Elitserien 2010, lag 4-7 spelade om en ytterligare kvalserie i playoff och lag 13-14 gick till Kvalserien till Allsvenskan.

Kvalserien

Matcher

Laguppställning

Källor

2009
Sport i Sverige 2009
Sport i Sverige 2010
Ishockeysäsongen 2009/2010 efter lag